Pieprznik (grzyb) – rodzaj grzybów
 Pieprznik (roślina) – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych